Der Wanderer steht für:

Zeitschriften:
 Der Wanderer (1809–1873), österreichische Zeitung
 Der Wanderer (Zeitschrift), Organ des Deutschen Herbergsvereins (1897–1941, 1952–1968) 

Gedichte:
 Der Wanderer (Hölderlin), Gedicht von Friedrich Hölderlin (1797, 1801)
 Der Wanderer, anderer Name und Vertonung von Des Fremdlings Abendlied, Gedicht von Georg Philipp Schmidt von Lübeck (1821)

Gemälde:
 Der Wanderer, alternativer Titel von Der Hausierer von Hieronymus Bosch (um 1500)

Siehe auch:
 Wandermagazin Schweiz, Schweizer Zeitschrift